Очауш може да се односи на:

 Горњи Очауш, насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Доњи Очауш, насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Очауш (планина), планина у БиХ